Huștiu ist der Name von:

 Huștiu (Galați), Dorf in Rumänien

Huștiu ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Huștiu (* 1956), rumänische Eiskunstläuferin
 Gheorghe Huștiu (1941–2013), rumänischer Rugbyspieler, -trainer und -schiedsrichter